995 fue un supergrupo de hip hop español nacido el 2001. Fue un proyecto de cooperación entre varios artistas de la escena hip-hop nacional, la mayor parte con orígenes en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española en África. El grupo fue formado por El Chojin (MC), Zatu (MC), Zenit (MC), Meko (MC), Krazé (MC), Dj Pacool (Dj), Dj yulian (Dj).

Biografía 

Dicho proyecto se formó en 2001 con la idea de aportar frescura con su música y ayudar a darse a conocer a nuevos artistas remarcando lo artístico y dejando de lado la vertiente comercial. Originalmente el nombre 995 hacía referencia al precio de venta al que saldrían editados sus trabajos expresado en pesetas. (995 pesetas son 5,98 Euros).

Discografía 
 "995" (LP) (Yeah Niggis, mayo de 2001)
 "995 II" (LP) (Boa Music, mayo de 2002)
 "995 III - Kompetición" (LP) (995 Records 2003)
 "995 IV - Kompetición II" (LP) (Bombo Records 2004)
 "995 V - Noveles" (Maqueta) (2004)
 "995, Vol. 3 - Kompetición)" (Maqueta) (2015)

Véase también 
 Hip hop en español
 El Chojin
 Meko
 Zatu
 Zenit
 Kraze Negroze
 Supergrupo

Grupos de música de los años 2000
Grupos de rap de España
Supergrupos